La saison 1989-1990 de 1. Bundesliga était la vingt-septième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le Bayern Munich a conservé son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1989-1990.

Le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne pour la douzième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Résumé de la saison 

Le Bayern Munich remporte le sacre sans jamais avoir été réellement concurrencé, il va tout de même subir une défaite (0-1) à domicile contre le Bayer Leverkusen alors que cela faisait trois ans que les Bavarois étaient invaincus à domicile. Il convient aussi d'ajouter comme ombre au tableau la lourde défaite 4-0 sur la pelouse du FC Nuremberg. Les adversaires les plus redoutables pour le Bayern auront été l'Eintracht Francfort, le FC Cologne, et le Bayer Leverkusen.

Le Borussia Mönchengladbach évite de peu la relégation, son joueur vedette Igor Belanov est mêlé à une affaire de vol de vêtements. Le Hambourg SV vit également cette saison comme un échec car aucune place européenne ne lui sera attribué, son entraineur Willi Reimann sera mis à la porte durant la saison, mais son adjoint Schok ne fera pas mieux. Autre entraineur licencié celui du VfB Stuttgart Arie Hann qui laissera sa place à Willie Entegamm.

À la fin de cet exercice 1989-1990 trois joueurs majeurs allemands Thomas Häßler, Stefan Reuter, et Karl-Heinz Riedle sont annoncés en Italie dans le Calcio. À la fin de la saison Andreas Thom devient le premier joueur Est allemand à passer légalement la frontière inter allemande à la suite de la chute du Mur de Berlin pour rejoindre Leverkusen.

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe des clubs champions 1990-1991.

Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1990-1991.

Les quatre places en Coupe UEFA 1990-1991 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au cinquième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

Classement 

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage 

À la fin de la saison, le  de 1. Bundesliga, le VfL Bochum, a affronté la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga, le FC Sarrebruck, et s'est maintenu.

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Bibliographie
FOOTBALL 1990 L'année du football racontée par l'équipe de Téléfoot.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 

 (en) Allemagne RSSSF
 (en)/(de) Site officiel

1989-1990
Allemagne 1989-1990
Allemagne 1989-1990